Isabella kan syfta på:

 Isabella – ett kvinnonamn samt personer med namnet
 Isabella (djur) – ett släkte svampdjur
 Isabella isjakt – isjaktsklass
 Isabella (målning) – målning av John Everett Millais från 1849.
 Isabella (sång) – med refrängen "en bicykel gjord för två"
 Isabella (TV-serie) – en finländsk TV-serie från 2006
 Borgward Isabella – bilmodell
 M/S Isabella – färja

Se även
 Isabell – en gulvit hästfärg